Österreichische Bundesbahnen, ÖBB
Olivier B. Bommel